Lemonnier eller Le Monnier är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 André Lemonnier (1896–1963), fransk amiral 
 Anicet Charles Gabriel Lemonnier (1743–1824), fransk historiemålare
 Camille Lemonnier (1844–1913), belgisk författare
 Élisa Lemonnier (1805–1865), fransk filantrop
 Émile Lemonnier (1893–1945), fransk general
 Georges Le Monnier (1843–1931), fransk vetenskapsman
 Louis Guillaume Le Monnier (1717–1799), fransk läkare och botaniker 
 Maurice Lemonnier (1860–1930), belgisk politiker
 
 Pierre Charles Le Monnier (1715–1799), fransk astronom

Franska efternamn